Królestwo Grecji (1832–1924)
 Królestwo Grecji (1935–1941)
 Królestwo Grecji (1944–1973)